Halford IV: Made of Metal е четвърти студиен албум на хевиметъл групата Halford. Записан е през 2010 г. Сингли от него са The Mower и Made of Metal.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Майк Клашчак – китари
 Рой Зи – китари
 Майк Дейвис – бас
 Боби Ярзомбек – барабани

Допълнителен персонал 
 Ед Рот – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Халфорд
Музикални албуми от 2010 година